Лаказ, Жанну (1924—2005) — французский генерал
 Лаказ, Люсьен (1860—1955) — французский адмирал и политик
 Лаказ, Софи (род. 1963) — французский композитор

 Лаказ — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Лаказ — замок во Франции, департамент Ланды

См. также 
 Лаказ-Дютье, Феликс Жозеф Анри де